Les Tres Torres, barri del districte de Sarrià - Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona
 Estació de les Tres Torres, estació de la línia 6 i de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
 Masia les Tres Torres, mas a la ciutat de Granollers (el Vallès Oriental)